Пётр Андре́евич Горчако́в  (23 ноября 1917 Тамбовская губерния — 18 мая 2002, Москва) — советский военный политработник, Герой Советского Союза (17.10.1943). Генерал-полковник (1972).

Биография 
Родился 23 ноября 1917 года в селе Боринское (ныне — Липецкий район Липецкой области). Окончил Боринскую семилетнюю школу в 1933 году. С 1933 года работал плановиком в автопарке Боринской машинно-тракторной станции, с февраля 1936 — инспектор политпросвещения Боринского райотдела народного образования, с мая 1936 — заведующий отделом политучёбы и секретарь Боринского райкома комсомола. Окончил Воронежское отделение института заочного обучения партактива (1937).

В Красной Армии с октября 1938 года, доброволец. Находился на политработе в войсках: ответственный секретарь комсомольского бюро батальона войск ВНОС Забайкальского военного округа, с 1939 помощник по комсомольской работе начальника политотдела спецчастей Читинского гарнизона, с 1940 инструктор по комсомольской работе политотдела штаба Забайкальского военного округа.

Участвовал в Великой Отечественной войне с 29 июня 1941 года. Боевое крещение получил в боевых действиях восточнее Бреста. Окончил курсы усовершенствования политического состава РККА Орловского военного округа в 1942 году.

В 1941 году был секретарём партбюро 474-го стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии. В начале 1942 года — старший инструктор по пропаганде в политотделе стрелковой дивизии на Брянском фронте, в марте 1942 года был ранен под Болховом. После выздоровления — военный комиссар и заместитель командира по политической части 1033-го стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии. В составе этого полка участвовал в битве на Курской дуге, за проявленную доблесть награждён командующим Центральным фронтом генерал-полковником К. К. Рокоссовским орденом Красного Знамени.

Особенно отличился в ходе битвы за Днепр. В сентябре Горчаков возглавил группу из сотни бойцов, прорвавшую немецкие позиции у берегов Днепра и тем обеспечившую плацдарм для основных сил. Отсюда развернулось наступление на Коростень и затем на Киев. 10 октября на реке Тетерев Горчаков был тяжело ранен — четвёртый раз с начала войны. За доблесть и героизм, проявленные в многочисленных боях, за форсирование рек Сейм, Десна, Днепр ему присвоено звание Героя Советского Союза.

После переподготовки в феврале 1944 года подполковник Горчаков получил назначение на должность начальника политотдела 276-й стрелковой дивизии на 4-м Украинском фронте. С ней он штурмовал казавшиеся неприступными Карпаты, участвовал в Моравско-Остравской и Пражской операциях. Закончил свой боевой путь 12 мая 1945 года в населенном пункте Круп, в 30 километрах от Праги.

Командовал ротой знаменосцев 4-го Украинского фронта на Параде Победы в Москве.

После войны продолжил службу в армии: начальник политотдела курсов усовершенствования офицерского состава пехоты Кубанского военного округа, затем был начальником политотдела дивизии, бригады и корпуса в Прибалтийском военном округе (Эстонская ССР). Окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина в 1954 году. После её окончания — старший инспектор Главного политического управления СА и ВМФ. С 1959 года — член Военного совета — начальник политотдела 3-й армии в Группе советских войск в Германии, с 1962 года — первый заместитель начальника политуправления Московского военного округа. С мая 1965 года — член Военного совета — начальник политуправления Прибалтийского военного округа. С августа 1970 по декабрь 1985 года был членом Военного совета — начальником политуправления Ракетных войск стратегического назначения СССР.

С декабря 1985 года — военный консультант Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С 1987 года — в отставке.

Кандидат в члены ЦК КПСС (1971—1986). Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 9-11 созывов от Коми АССР. Депутат Верховного Совета Латвийской ССР 7-го созыва (1967-1971).

Скончался 18 мая 2002 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Семья 
Супруга — Зинаида Корнеевна. Дети: Александр Петрович, Андрей Петрович.

Воинские звания 
 Младший политрук (20.04.1941)
 Политрук
 Старший политрук (майор) (6.11.1942)
 Подполковник (9.09.1943)
 Полковник (9.06.1949)
 Генерал-майор (8.08.1955)
 Генерал-лейтенант (7.05.1966)
 Генерал-полковник (15.12.1972)

Награды 
 Герой Советского Союза (17.10.1943) № 2228
 Два ордена Ленина (17.10.1943, 21.02.1978)
 Орден Октябрьской Революции (21.02.1974)
 Два ордена Красного Знамени (9.07.1943; 16.02.1982)
 Три ордена Отечественной войны I степени (22.02.1945; 15.06.1945; 11.03.1985)
 Пять орденов Красной Звезды (20.02.1943; 30.11.1954; 22.11.1967; 22.02.1968; 20.11.1987)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (17.02.1976)
 Медаль «За боевые заслуги» (20.06.1949)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль Жукова
 Медаль «300 лет Российскому флоту»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»

Других государств:
 Орден «9 сентября 1944 года» I степени с мечами (БНР)
 Командорский крест ордена Возрождения Польши (ПНР)
 Орден Красного Знамени (МНР)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (МНР)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (МНР)
 Медаль «60 лет Монгольской Народной Армии» (МНР)
 Медаль «100 лет Освобождения Болгарии от османского рабства» (БНР)

Сочинения 
 Время тревог и побед. — М., 1977;
 Мгновения бессмертия. — М., 1980;
 Время тревог и побед. — М., 1981;
 Люди. Ракеты. Боеготовность. — М., 1985.

Память 
 Его имя носит гимназия в селе Боринское Липецкого района Липецкой области. В ней действует Зал Боевой Славы имени П. А. Горчакова. 
 На здании начальной школы Боринской гимназии установлена мемориальная доска в его честь.
 Мемориальная доска установлена в Москве на доме, в котором он жил (Большой Афанасьевский переулок, 25).
 Его именем названа улица в селе Ямное Рамонском районе.

Примечания

Литература 
 
 . — С.133. 
 Герои и подвиги. – Москва: Воениздат, 1963. – С.279–286.
 Дорогой славы и бессмертия. – Воронеж, 1966. – С.37–39.
 Липецкая энциклопедия. В 3 т. — Т. 1: А–Ё. – Липецк, 1999. – С.280.
 Боевые звезды липчан. – Липецк, 1995. – С.101–103.
 В памяти и в сердце навсегда. – Липецк, 2005. – С.50.
 Сухина Г. А., Маслий С. Б. Военный совет Ракетных войск стратегического назначения. Историко-биографический очерк. — М.: ЦИПК РВСН, 2007. — С.108.
 Энциклопедия Ракетных войск стратегического назначения / Под общ.ред.д-ра воен.наук, профес. Н.Е. Соловцова. – М.: РВСН; Белгород: Белгородская областиная типография, 2009. – С.170.

Ссылки 
 

Военачальники Великой Отечественной войны
Мемуаристы СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Парада Победы
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Ракетчики РВСН СССР и России
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Коми АССР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище